Олимпиако́с — название спортивных клубов:
 Олимпиакос (футбольный клуб, Волос)
 Олимпиакос (футбольный клуб, Никосия)
 Олимпиакос (футбольный клуб, Пирей)
 Олимпиакос (баскетбольный клуб)
 Олимпиакос (волейбольный клуб)
 Олимпиакос (женский волейбольный клуб)